

Новопетровське сільське поселення — сільське поселення, Аромашевський район, Тюменська область
 Новопетровське сільське поселення — сільське поселення, Свердловський район, Орловська область